Poludnica (1549 m) – szczyt w północnej części Niżnych Tatr na Słowacji
 Poludnica – rezerwat (národná prírodná rezervácia) na Słowacji

Zobacz też 
 południca